Премия Лондонского кружка кинокритиков () — ежегодная премия кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle».

История 

Учреждена в 1980 году под названием ALFS Award, награждения проводятся с 1981 года. Победители определяются путём опроса более 120 членов Лондонского кружка критиков, чья профессиональная деятельность напрямую связана с киноискусством.

Церемония награждения, с 1995 года представляющая собой также благотворительную акцию в помощь Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми, проходит в лондонском отеле Вест-Энд.

Номинации 
 Лучший фильм года
 Лучший фильм года на иностранном языке
 Лучшая режиссёрская работа года
 Лучший сценарист
 Лучший актер
 Лучшая актриса 
 Лучший международный дебют года
 Приз Атенборо за лучший британский или ирландский фильм года
 Лучший британский режиссёр года
 Лучший британский сценарист года
 Лучший британский продюсер года
 Лучшее британское техническое достижение года
 Лучший британский актёр года
 Лучшая британская актриса года
 Лучший британский актёр года в роли второго плана
 Лучшая британская актриса года в роли второго плана
 Приз Дилис Пауэлл
 Лучший фильм-дебютант
 Лучший актёрский дебют

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Лондонский кружок кинокритиков
Лондонский кружок кинокритиков
Общество критиков
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту